Rafael Nadal era il campione in carica ma ha deciso di ritirarsi a causa di un infortunio.

In finale Daniil Medvedev ha sconfitto Reilly Opelka con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Daniil Medvedev (campione)
 Rafael Nadal (ritirato)
 Stefanos Tsitsipas (semifinale)
 Andrej Rublëv (terzo turno)
 Denis Shapovalov (secondo turno)
 Casper Ruud (quarti di finale)
 Hubert Hurkacz (quarti di finale)
 Diego Schwartzman (terzo turno)

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Gaël Monfils (quarti di finale)
  Alex De Minaur (secondo turno)
  Cristian Garín (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Aslan Karacev (secondo turno)
  Jannik Sinner (secondo turno)

Wildcard 

  Jenson Brooksby (primo turno)
  Nick Kyrgios (primo turno)

  Vasek Pospisil (primo turno)

Qualificati 

  Emil Ruusuvuori (primo turno)
  Tommy Paul (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)

  James Duckworth (terzo turno) 
  Ričardas Berankis (primo turno) 
  Brayden Schnur (primo turno)

Lucky loser 

  Feliciano López (secondo turno)

  Frances Tiafoe (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2021